Planulozoa é um grupo taxonômico proposto para englobar todos os Bilateria junto com os Cnidários, excluindo o Ctenophora.

Árvore filogenética do filo Cnidaria.

Animais